Эйлид Дойл (до замужества Чайлд) — британская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 400 метров с барьерами. Чемпионка Европы 2014 года, бронзовая призёрка чемпионата мира 2013 года в составе эстафетной команды 4×400 метров. На олимпийских играх 2012 года дошла до полуфинала, по итогам которого заняла 17-е место. Серебряная призёрка чемпионата Великобритании 2013 года.

Бронзовая призёрка мемориала Фанни-Бланкерс-Кун 2013 года в беге на 400 метров — 52,08.

Достижения на этапах Бриллиантовой лиги 
 2013:  Birmingham Grand Prix — 54,22

Бегуны с барьерами Великобритании
Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года